Kitayama peut faire référence à :

Lieux 
 Kitayama, village japonais de la préfecture de Wakayama

Personnes 
 Seitarō Kitayama (1888–1945), peintre et cinéaste japonais, créateur du studio Kitayama

Autres usages 
 Kitayama, une station du métro de Kyoto

Homonymie de toponyme